Muro — estrutura utilizada para definir ou proteger uma área
Muro (Alta Córsega) — comuna francesa
Muro (Trofa) — freguesia portuguesa

Municípios espanhóis
Muro (Ilhas Baleares)
Muro de Alcoy — na Comunidade Valenciana

Comunas italianas
Muro Leccese — na Apúlia
Muro Lucano — na Basilicata

Desambiguações de topônimos